

Athlon (Model 1, K7 «Argon», 250 нм) 

 Кэш L2 всегда работает с 50 % от скорости процессора.
 Все модели поддерживают: MMX, Enhanced 3DNow!

Athlon (Model 2, K75 «Pluto/Orion», 180 нм) 
 Кэш L2 работает с 50 % (до 700 МГц), 40 % (до 850 МГц) или 33 % (до 1000 МГц) скорости процессора.
 900—1000 МГц have Orion designation.
 Все модели поддерживают: MMX, Enhanced 3DNow!

Athlon (Model 4, «Thunderbird», 180 нм) 
 Кэш L2 всегда работает на полной скорости процессора
 Все модели поддерживают: MMX, Enhanced 3DNow!

Athlon XP

Athlon 64

Athlon X2

Athlon II

Athlon (основанные на Zen)

Desktop

"Raven Ridge", 14 нм
  CPU cores

"Picasso", 12 нм
 Zen+ CPU cores

См. также 
 Список микропроцессоров AMD
 Список микропроцессоров Intel
 Список микропроцессоров Duron
 Список микропроцессоров Phenom
 Список микропроцессоров Sempron
 Сравнение процессоров AMD
 Мобильные микропроцессоры

Примечания

Ссылки 
 AMD technical documentation for Athlon
 

AMD
Микропроцессоры фирмы AMD